Chizkeik (Чизкейк) è film del 2008 diretto da Evgenij Zvezdakov.

Trama 
Alyosha vive in un appartamento angusto con una madre alcolizzata. Dopo aver recitato in uno spot di cheesecake, decide che gli altri attori dello spot sarebbe per lui un'ottima famiglia anche se il "padre" ha già una fidanzata e sua "madre" ha già un marito. Alyosha farà di tutto per far riunire la sua nuova "famiglia".

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film thriller